TCDD je lahko:
 TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) oz. Turške državne železnice
 TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksin) — vrsta dioksina
 Texas Council for Developmental Disabilities

Kratice